Grangier ist der Familienname folgender Personen:

 François Grangier de Lamothe (1757–1822), französischer Politiker
 Gilles Grangier (1911–1996), französischer Filmregisseur und Drehbuchautor
 Philippe Grangier (* 1957), französischer Physiker
 Pierre-Joseph Grangier (1758–1821), französischer Jurist und Politiker